Bardwell ist der Name mehrerer 

Orte in Großbritannien:
 Bardwell (Suffolk)

den Vereinigten Staaten:
 Bardwell (Kentucky), im Carlisle County
 Bardwell (Franklin County, Massachusetts)
 Bardwell (Hampshire County, Massachusetts)
 Bardwell (Ohio), im Brown County
 Bardwell (Pennsylvania), im Wyoming County
 Bardwell (Texas), im Ellis County
 Bardwell (Wisconsin), im Walworth County

Personen:
 Leland Bardwell (1922–2016), irische Schriftstellerin

Sonstiges:
 (1615) Bardwell, nach Conrad M. Bardwell (1926–2010) benannter Asteroid
 Bardwell Branch, Fließgewässer im Henderson County, Tennessee
 Bardwell Island, Insel Will County, Illinois
 Bardwell Mine, Mine im Will County, Illinois

im NRHP gelistete Objekte:
 Bardwell House, in Starkville, Mississippi, ID-Nr. 92000890
 Bardwell-Ferrant House, in Minneapolis, Minnesota, ID-Nr. 84001416
 Bardwell's Ferry Bridge, in Conway, Massachusetts, ID-Nr. 00000076